Стивен Винсент Бусеми () је амерички глумац и редитељ, рођен 13. децембра 1957. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1986. || || -{Parting Glances}- || Ник || 
|-
| 1987. || Пољуби тату за лаку ноћ || -{Kiss Daddy Goodnight}- || Џони || 
|-
| 1988. || || -{Call Me}- || Switchblade || 
|-
| 1989. || Робови Њујорка || -{Slaves of New York}- || Вилфредо || 
|-
| 1989. || Тајанствени воз || -{Mystery Train}- || берберин Чарли || 
|-
| 1989. || Њујоршке приче || -{New York Stories}- || Грегори Старк || сегмент „Животне лекције”
|-
| 1989. || Усамљена голубица || -{Lonesome Dove}- || Лук || 
|-
| 1990. || || -{Tales from the Darkside: The Movie}- || Bellingham (segment "Lot 249") || 
|-
| 1990. || Краљ Њујорка || -{King of New York}- || Test Tube || 
|-
| 1990. || Милерово раскршће || -{Miller's Crossing}- || Минк || 
|-
| 1991. || Бартон Финк || -{Barton Fink}- || Чет || 
|-
| 1992. || У супи || -{In the Soup}- || Адолфо Роло || 
|-
| 1992. || Улични пси || -{Reservoir Dogs}- || Господин Пинк || 
|-
| 1993. || Двадесет долара || -{Twenty Bucks}- || Френк || 
|-
| 1993. || Излазеће сунце || -{Rising Sun}- || Вили „Ласица“ Вилхелм || 
|-
| 1993. || Авантуре Пита и Пита || -{The Adventures of Pete & Pete}- || Фил Хикле || 
|-
| 1993. || || Ed And His Dead Mother || Ed Chilton || 
|-
| 1994. || Потрага за једнооким Џимијем || -{The Search for One-eye Jimmy}- || Ед Хојт || 
|-
| 1994. || Велики скок || -{The Hudsucker Proxy}- || Beatnik Barman at Ann's 440 || 
|-
| 1994. || Залуђеници || -{Airheads}- || Рекс || 
|-
| 1994. || Петпарачке приче || -{Pulp Fiction}- || Бади Холи || 
|-
| 1995. || Били Медисон || -{Billy Madison}- || Дени Макграт || 
|-
| 1995. || || -{Living in Oblivion}- || Ник Рив || 
|-
| 1995. || Шта све можеш у Денверу кад си мртав || -{Things to Do in Denver When You're Dead}- || Мистер Пст || 
|-
| 1995. || Десперадо || -{Desperado}- || Бусеми || 
|-
| 1996. || Фарго || -{Fargo}- || Карл Шоволтер || 
|-
| 1996. || Бекство из Лос Анђелеса || -{Escape from L.A.}- || Map to the Stars Eddie || 
|-
| 1996. || Дебела хладовина || -{Trees Lounge}- || Томи || 
|-
| 1997. || Летећа тамница || -{Con Air}- || Гарланд Грин || 
|-
| 1998. || Велики Лебовски || -{The Big Lebowski}- || Дони Керабатсос || 
|-
| 1998. || Варалице || -{The Impostors}- || Срећни Френкс || 
|-
| 1998. || Свадбени певач ||  -{The Wedding Singer}- || Дејв Велтри || 
|-
| 1998. || Армагедон || -{Armageddon}- || Rockhound || 
|-
| 1999. || Мали диктатор || -{Big Daddy}- || Бескућник || 
|-
| 2000. || 28 дана || -{28 Days}- || Корнел Шо || 
|-
| 2000. || Фабрика животиња || -{Animal Factory}- || А. Р. Хоспак || 
|-
| 2001. || Свет духова || -{Ghost World}- || Симор || 
|-
| 2001. || Коначна фантазија || -{Final Fantasy: The Spirits Within}- || Полицајац Нил || 
|-
| 2001. || Сива зона || -{The Grey Zone}- || „Хеш“ Абрамовиц || 
|-
| 2001. || || Love in the Time of Money || Martin Kunkle || 
|-
| 2001. || Случајни сведок || -{Domestic Disturbance}- || Реј Колман || 
|-
| 2001. || Удружење монструма || -{Monsters, Inc.}- || Рандал Богс (глас) || 
|-
| 2002. || Господин Дидс || -{Mr. Deeds}- || Crazy Eyes || 
|-
| 2002. || 13 месеци || -{13 Moons}- || Bananas The Clown || 
|-
| 2002. || Пројекат Ларами (филм)|Пројекат Ларами || -{The Laramie Project}- || Док О'Конер || 
|-
| 2002. || Деца шпијуни 2 || -{Spy Kids 2: Island Of Lost Dreams}- || Ромеро || 
|-
| 2003. || Деца шпијуни 3 || -{Spy Kids 3-D: Game Over}- || Ромеро || 
|-
| 2003. || Кафа и цигарете || -{Coffee and Cigarettes}- || Волтер || 
|-
| 2003. || Крупна риба || -{Big Fish}- || Нордер Винслоу || 
|-
| 2002 — 2006 || Породица Сопрано || -{The Sopranos}- || Тони Бландето \ Човек || 
|-
| 2004. || || -{Home on the Range}- || Wesley || 
|-
| 2005. || Усамљени Џим || -{Lonesome Jim}- || (режија) || 
|-
| 2005. || Острво || -{The Island}- || Макорд || 
|-
| 2006. || Чудовишна кућа || -{Monster House}- || Неберкракер || 
|-
| 2006. || Шарлотина мрежа || -{Charlotte's Web}- || Пацов Темплтон || 
|-
| 2006. || || -{Dust to Dust: The Health Effects of 9/11}- || Narrator || 
|-
| 2007. || Чини ми се да волим своју жену || -{I Think I Love My Wife}- || George || 
|-
| 2007. || || -{Paris, je t'aime}- || Туриста (епизод "Тиљерије") || 
|-
| 2007. || Интервју (филм из 2007)|Интервју || -{Interview}- || Пир Питерс || 
|-
| 2007. || Чак и Лери, брак по мери || -{I Now Pronounce You Chuck and Larry}- || Клинтон Флицер || 
|-
| 2007. || Симпсонови || The Simpsons || Двајт (глас) || 
|-
| 2007. || || Delirious  || Les Galantine || 
|-
| 2007. || Романса и цигарете ||  -{Romance & Cigarettes}-  || Анџело || 
|-
| 2010. || Маторани || -{Grown Ups}- || Вили ||
|-
| 2012. || На путу ||  -{On the Road}-  || продавац ||
|-
| 2012. || Хотел Трансилванија ||  -{Hotel Transylvania}-  || Вејн (глас) ||
|-
| 2013. || Универзитет за монструме || -{Monsters University}- || Рандал Богс (глас) || 
|-
| 2013. || Маторани 2 || -{Grown Ups 2}- || Вили ||
|-
| 2015. || Хотел Трансилванија 2 ||  -{Hotel Transylvania 2}-  || Вејн (глас) ||
|-
| 2017. || Мали шеф ||  -{The Boss Baby}-  || Френсис Е. Френсис (глас) ||
|-
| 2017. || Трансформерси: Последњи витез ||  -{Transformers: The Last Knight}-  || Дејтрејдер (глас) ||
|-
| 2017. || Стаљинова смрт ||  -{The Death of Stalin}-  || Никита Хрушчов ||
|-
| 2018. || Хотел Трансилванија 3: Одмор почиње ||  -{Hotel Transylvania 3: Summer Vacation}-  || Вејн (глас) ||
|-
| 2022. || Хотел Трансилванија: Трансформанија ||  -{Hotel Transylvania: Transformania}-  || Вејн (глас) ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 The Illustrious Steve Buscemi
 Steve Buscemi: Indie King 

Рођени 1957.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус